Патерниа́не () — еретики, описанные Аврелием Августином в книге «», 87 (85) ересь в его книге. Особенностью патернианов было учение о том, что нижняя часть человеческого тела создана не Богом, а дьяволом, по этой причине они разрешали любые преступления для неё. В книге Исидора Севильского «Этимологии» это 58 ересь. Другое название патернианов — венустиа́не (,  — «Венера», «любовь»), как предающиеся половой распущенности.

Ссылки 
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 Исидор Севильский. Этимологий Liber VIII. V.
 Nova Collectio Conciliorum. Étienne Baluze. Muguet, 1683 col. 76
 Miscellanea critica: libri duo. Petrus Horreus. Dessel, 1738. p. 107

История христианства
Еретические течения в христианстве